Laghetto – piccolo lago
 Laghetto – frazione del comune italiano di Colico
 Laghetto – frazione del comune italiano di Monte Compatri
 Laghetto – quartiere di Vicenza